{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61301) - || 2000 ON47 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61302) - || 2000 OS47 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61303) - || 2000 OY47 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61304) - || 2000 OJ48 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61305) - || 2000 OV48 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61306) - || 2000 OF49 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61307) - || 2000 OJ49 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61308) - || 2000 ON49 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61309) - || 2000 OF50 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61310) - || 2000 OQ50 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61311) - || 2000 OR50 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61312) - || 2000 OS50 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61313) - || 2000 OF51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61314) - || 2000 OH51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61315) - || 2000 OM51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61316) - || 2000 ON51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61317) - || 2000 OO51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61318) - || 2000 OV51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61319) - || 2000 OW51 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61320) - || 2000 OZ51 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61321) - || 2000 OO54 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61322) - || 2000 OT54 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61323) - || 2000 OZ54 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61324) - || 2000 OO56 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61325) - || 2000 OV56 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61326) - || 2000 OP57 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61327) - || 2000 OR57 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61328) - || 2000 OD58 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61329) - || 2000 OG58 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61330) - || 2000 OT58 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61331) - || 2000 OH59 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61332) - || 2000 OL59 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61333) - || 2000 OP59 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61334) - || 2000 OS59 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61335) - || 2000 OT59 ||29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (61336) - || 2000 OT67 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61337) - || 2000 OE68 ||29 juli 2000 || M. W. Buie
|-
| (61338) - || 2000 PK || 1 augustus 2000 || W. Bickel
|-
| (61339) - || 2000 PA1 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61340) - || 2000 PY2 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61341) - || 2000 PC3 ||1 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (61342) Lovejoy || 2000 PJ3 ||3 augustus 2000 || G. J. Garradd
|-
| (61343) - || 2000 PC5 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61344) - || 2000 PT5 ||3 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (61345) - || 2000 PU5 ||3 augustus 2000 || W. Bickel
|-
| (61346) - || 2000 PD8 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61347) - || 2000 PE8 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61348) - || 2000 PF8 ||4 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61349) - || 2000 PD9 ||6 augustus 2000 || R. H. McNaught
|-
| (61350) - || 2000 PL9 ||6 augustus 2000 || R. H. McNaught
|-
| (61351) - || 2000 PS9 ||9 augustus 2000 || J. Nomen
|-
| (61352) - || 2000 PY9 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61353) - || 2000 PE10 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61354) - || 2000 PY10 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61355) - || 2000 PD11 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61356) - || 2000 PG11 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61357) - || 2000 PZ11 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61358) - || 2000 PK12 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61359) - || 2000 PW13 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61360) - || 2000 PB14 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61361) - || 2000 PB18 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61362) - || 2000 PO19 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61363) - || 2000 PT19 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61364) - || 2000 PH20 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61365) - || 2000 PW20 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61366) - || 2000 PE21 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61367) - || 2000 PG22 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61368) - || 2000 PH22 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61369) - || 2000 PO22 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61370) - || 2000 PU22 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61371) - || 2000 PO23 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61372) - || 2000 PQ23 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61373) - || 2000 PG24 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61374) - || 2000 PA25 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61375) - || 2000 PE25 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61376) - || 2000 PC28 ||4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (61377) - || 2000 PO28 ||3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61378) - || 2000 PU28 ||2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61379) - || 2000 PG29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61380) - || 2000 PH29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61381) - || 2000 PL29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61382) - || 2000 PR29 ||1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61383) - || 2000 QB || 20 augustus 2000 || P. G. Comba
|-
| (61384) Arturoromer || 2000 QW || 22 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (61385) - || 2000 QG1 ||23 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (61386) Namikoshi || 2000 QT1 ||24 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (61387) - || 2000 QR2 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61388) - || 2000 QA3 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61389) - || 2000 QD3 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61390) - || 2000 QR3 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61391) - || 2000 QT3 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61392) - || 2000 QC4 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61393) - || 2000 QD4 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61394) - || 2000 QY4 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61395) - || 2000 QZ4 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61396) - || 2000 QD5 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61397) - || 2000 QF5 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61398) - || 2000 QJ5 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61399) - || 2000 QZ5 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61400) Voxandreae || 2000 QM6 ||25 augustus 2000 || L. Ball|}

Planetoïdenlijsten